Stearns (cràter), cràter d'impacte lunar en el costat llunyà de la Lluna 
 Stearns (Kentucky), concentració de població designada pel cens al sud de l'estat de Kentucky
 Jeff Stearns (1977), actor dels Estats Units conegut pel seu paper a la sèrie de televisió Pacific Blue 
 Richard Stearns (1936), informàtic